Jang Csün (356–360) Csoucse hercege
 Jang Csün (1968) kínai harcművész
 Jang Csün (1981) kínai labdarúgó
 Jang Csün (1988) kínai vízilabdázó, olimpikon